Wulannao’er kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wulannao'er (socken i Kina, lat 40,78, long 107,15), Inre Mongoliet, 
 Wulannao'er (socken i Kina, lat 44,22, long 116,91), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar